Kuzniecowa – żeńska forma nazwiska Kuzniecow.

Osoby o tym nazwisku 
 Alesia Kuzniecowa (ur. 1992) – rosyjska judoczka
 Marija Kuzniecowa
 Nina Kuzniecowa (1887/1888-1938) – rosyjska święta prawosławna
 Olga Kuzniecowa (ur. 1968) – rosyjska strzelczyni sportowa
 Polina Kuzniecowa (ur. 1987) – rosyjska piłkarka ręczna
 Swietłana Kuzniecowa (ur. 1985) – rosyjska tenisistka
 Tatjana Kuzniecowa
 Wiera Kuzniecowa (ur. 1953) – radziecka kolarka torowa